Вортвил има више значења:
 Вортвил (Кентаки)
 Вортвил (Пенсилванија)